Гидросульфат аммония — неорганическое соединение, кислая соль аммония и серной кислоты с химической формулой NHHSO, бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде.

Получение 

 Растворение аммиака в избытке серной кислоты:

 Растворение сульфата аммония в концентрированной серной кислоте:

 Термическое разложение сульфата аммония:

 Неполное окисление сульфата аммония азотистой кислотой, азотной кислотой и смесью оксида азота (II) и оксида азота (IV) при нагревании:

Физические свойства 

Гидросульфат аммония образует бесцветные кристаллы моноклинной сингонии, пространственная группа P 2/a, параметры ячейки a = 2,4701 нм, b = 0,4501 нм, c = 1,4829 нм, β = 90°, Z = 16.

Хорошо растворяется в воде, плохо растворяется в этаноле, не растворяется в ацетоне.

Водные растворы имеют кислую реакцию.

Химические свойства 

 При нагревании выше температуры кипения разлагается:

 При нагревании в вакууме образуется пиросульфат аммония:

 С концентрированным раствором аммиака образует среднюю соль:

Литература 
 
 
 

Гидросульфат
аммония
Соединения азота по алфавиту